

Tavola genealogica

Note

Bibliografia
al-Zubayrī, Kitāb nasab al-Quraysh (Libro delle genealogie dei Quraysh), Il Cairo, Dār al-Maʿārif, s.d.

Altri progetti 

Genealogia
Maometto
Tavole genealogiche